Steppe kan være flere ting:

 Steppe (biotop) – et tørt, græsdækket landskab
 Busksteppe – en mellemting mellem åben steppe og tæt krat
 Skovsteppe – dels skovagtige og dels steppeagtige områder

Se også
 Step (flertydig)